Longvilliers puede referirse a: 

 Longvilliers, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Longvilliers, comuna francesa situada en Yvelines.